Türken steht für:
 Türken, Ethnie
 Personen türkischer Staatsangehörigkeit
 türken (Verb), etwas fingieren
 Türken (Waltenhofen), Ortsteil der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 in Teilen Österreichs und der Schweiz für Mais

Die Türkin steht für:
 Die Türkin, Roman des deutschen Schriftstellers Martin Mosebach

Siehe auch:
 Turks Head, Landspitze der Ross-Insel in der Antarktis
 Turks Head Bay, Bucht der Ross-Insel in der Antarktis
 Turks Head Ridge, Gebirgskamm auf der Ross-Insel in der Antarktis
 Türck
 Türcke
 Türk
 Türke